Het chemisch element scandium (Sc), met een atoommassa van 44,955912(6) u, bezit 1 stabiele isotoop: 45Sc. De overige 24 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotopen van scandium zijn 38Sc en 39Sc, beide met een halfwaardetijd van minder dan 300 nanoseconden. De langstlevende is 46Sc, met een halfwaardetijd van bijna 84 dagen.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element